Штурм Грозного (Битва за Грозный) — боевые действия, связанные с захватом и обороной города Грозного:

 Во время Гражданской войны в России:
 Оборона Грозного (11 августа — 12 ноября 1918 года) — нападение и осада силами Белого движения, завершилась их отходом от города.
 Взятие Грозного белогвардейцами (7 февраля 1919 года).

 Во время Первой чеченской войны:
 Штурм силами Временного совета ЧР (17 — 20 августа 1994 года) — завершился неудачей и отходом от города.
 Штурм силами Временного совета ЧР (15 — 16 октября 1994 года) — завершился неудачей и отходом от города.
 Штурм Грозного силами Временного совета (26 ноября 1994 года) — завершился провалом.
 Штурм Грозного российской армией (31 декабря 1994 — 6 марта 1995) — завершился взятием города (первая фаза штурма известна как «новогодний штурм»).
 Нападение боевиков на Грозный (6—8 марта 1996) — завершилось неудачей и отходом сепаратистов от города.
 Бои за Грозный (6—22 августа 1996) — завершились взятием города сепаратистами.

 Во время Второй чеченской войны:
 Битва за Грозный (26 декабря 1999 — 6 февраля 2000) — завершились взятием города российской армией.
 Нападение боевиков на Грозный (21 августа — 22 августа 2004) — завершилось неудачей и отходом сепаратистов от города.

 После окончания Второй чеченской войны:
 Нападение боевиков на Грозный (4 декабря 2014 года) — завершилось неудачей и уничтожением сепаратистов.

См. также 
 Нападение боевиков на Грозный

Примечания 

История Грозного